Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal osmý nasazený chilsko-chorvatský Alexa Guarachiová a Darija Juraková, který ve finále zdolal nenasazené čínské duo Sü I-fan a Jang Čao-süan po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Z teprve druhé společné turnajové účasti získaly premiérovou trofej trofej. Guarachiová vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Jurakovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Veronika Kuděrmetovová (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Coco Gauffová (1. kolo)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (čtvrtfinále)
  Alexa Guarachiová /  Darija Juraková (vítězky)

Pavouk

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2021